Яхара, Микио — мастер каратэ, основатель Всемирной федерации каратэномичи, абсолютный чемпион Японии.
 Яхара, Хиромити — японский военный деятель, старший штабной офицер 32-й армии в битве за Окинаву.